Вердії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 125 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 456,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вердії на сайті французького Національного інституту географії
 Вердії на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вердії на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вердії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вердії на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена